Чехов — посёлок в Злынковском районе Брянской области, в составе Вышковского городского поселения.  Расположен в 9 км к западу от Злынки, в 8 км к юго-западу от Вышкова, у границы с Белоруссией.  Постоянное население с 2003 года отсутствует.

История 

Возник в начале XX века на территории, исторически относившейся к Могилёвской (с 1919 — Гомельской) губернии. В середине 1920-х годов передан в Новозыбковский уезд, в составе которого вошёл в Брянскую губернию.

До 1954 года — в Каменском сельсовете, в 1954—2005 гг. — в Добродеевском сельсовете.

Литература 
 

Населённые пункты Злынковского района